Helenówka  peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 village de Helenówka dans la voïvodie de Łódź 
 village de Helenówka dans la voïvodie de Mazovie 
 village de Helenówka dans la voïvodie de Sainte-Croix